Аберди́н, ( , ,  ) — главный морской и рыболовецкий порт Шотландии, и её третий по величине город. Административный и культурный центр округа Абердин-Сити. Также в городе располагается муниципальный совет округа Абердиншир. В XII-XIV веках был резиденцией шотландских королей.

Этимология 
Абердин иначе называют — Гранитным городом, Серым городом и Серебряным городом с золотыми песками. С середины XVIII до середины XX веков городские здания строились из местного серого гранита, в котором вкрапления слюды блестят как серебро. В Абердине длинная песчаная береговая линия. После обнаружения нефти в Северном море в 1970-х годах городу дали прозвища: Нефтяная столица Европы и Энергетическая столица Европы.

Название Абердин происходит от сложения гаэльских A-bar + dun, что означает возвышенность на болотах. Гаэльское Abar в свою очередь является сложением au (вода) + bar (препятствие), что следует понимать как болото.

География  
Город лежит между устьями рек Ди и Дон, и исторически разделяется на Старый Абердон (Aberdon) — северная часть города простирающаяся до Дона, и Новый Абердин (бывшая рыбацкая деревушка на реке Ди) — южная часть города, тянущаяся вдоль левого берега Ди. Абердин вырос на месте древнеримской колонии Девана. Официально обе части Абердина объединились в 1891 году. Город соединён с Инверури каналом, длиной в 80 км.

История 

Как единый город Абердин существует с 1891 года, после объединения Старого Абердина (университетского и кафедрального города на реке Дон) и Нового Абердина (рыбацкого посёлка на реке Ди).

На месте Абердина существовала древнеримская колония Девана. Поселение в Старом Абердине после упадка вследствие ухода римлян было вновь основано в 580 году св. Махаром, учеником св. Колумбы. Основанная Махаром миссия впоследствии стала самостоятельным Абердинским епископством, утратившим свою независимость только в 1330-х годах. В честь Махара освящён построенный из гранита готический собор (1131—1165 годах, однако окончательный вид собор приобрёл лишь в 1530 году). В 1179 году Старый Абердин получил городские права; в XII—XIV веках город являлся резиденцией шотландских королей. С XVIII века велась регулярная застройка улиц и площадей Старого Абердина.

В XIX веке через реку Ди вели три моста, из них: старый с семью арками, выстроенный в 1520 году, висячий и железнодорожный. Абердин был самым значительным городом северо-восточной части Шотландии. Главными рычагами торговли служили богатые бумажные, хлопчатобумажные, льняные и прядильные мануфактуры, писчебумажные, канатные фабрики, кожевенные и чугунные заводы, вывоз рогатого скота, лососины, яиц, масла, свинины, хлеба. Существовало регулярное пароходное сообщение с Лондоном, Литом (Эдинбургом), Питерхедом, Инвернессом и Оркнейскими островами.

Новый город Абердин, в котором в старину был украшенный замок, испытал во время шотландских войн большие бедствия. В 1153 году был разграблен норвежским королём Эйштейном, в 1336 году сожжён английским флотом Эдуарда III, в 1644 году завоёван и почти совершенно истреблён роялистами, а в 1647 году его постигла эпидемия чумы.

В XX веке объединённый Абердин был административным центром района Грампиан. В первой половине XX века город являлся центром фабричной промышленности (судостроение, бумажное и текстильное производства, шлифовка гранита). С 1970-х годов — центр нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности шельфа Северного моря.

Климат 
Климат океанический, с небольшими межсезонными колебаниями и обильными осадками на протяжении всего года. 
Зима мягкая и дождливая, лето холодное и короткое.

Экономика  
Абердин — крупнейший порт Северной Шотландии, центр морской торговли со странами Скандинавии и Балтики. С 1970-х годов является организационным центром района нефтепромыслов на Северном море.

Абердин является и центром шотландской рыбообрабатывающей промышленности. Развита химическая, целлюлозно-бумажная, пищевая (рыбоконсервная) и судостроительная промышленность (как в самом городе, так и в пригородах). Имеется текстильное (преимущественно шерстяное) производство. Абердин — старинный центр добычи и шлифовки гранита и мрамора.

Социальная сфера 
В городе находится Абердинский университет, образованный в 1860 году из двух колледжей: католического «Кингз» колледжа (основан в 1494 году) и протестантского «Маришаль» колледжа (основан в 1593 году). Также в Абердине находится университет Роберта Гордона (до 1992 года — технологический институт; основан в 1775 году). В городе действуют научно-исследовательские институты животноводства, почвоведения и рыболовства.

Достопримечательности  
Отличительной особенностью старой застройки города являются фасады из местного полированного («серебряного») гранита. Такими домами, в частности, застроена главная магистраль города — Юнион-стрит; здесь находятся самые старые кварталы города, Кастлгейт (XIII—XIV века). Местный гранит использовался и при сооружении кафедрального собора святого Махара (строительство было начало в 1164 году, в 1380-х годах собор был перестроен; шпиль относится к XVI веку). Сохранились фрагменты гражданской застройки XVI века; к этому столетию относятся также капелла Королевского колледжа (1500—1505 годы), здание Маришаль-колледжа (1593 год).

В XVIII веке сформировались ансамбли площадей Голден-сквер и Бон-Аккорд-сквер. Примечательна также церковь святого Николая (Сент-Николас), состоящая из двух частей: Западная Церковь (построена в 1751—1755, архитектор Джеймс Гиббс) и Восточная Церковь (1838, архитектор Арчибальд Симпсон). Среди более поздних построек — неоготическое здание Муниципалитета (1867—1878 годы), новое здание Маришаль-колледжа в эдвардианском стиле (1906 год, архитектор Александр Маршал-Макензи).

В Абердине — несколько музеев: музей истории города, военный музей «Гордон Хайлендерс», художественная галерея (основана в 1884 году; представлено британское искусство XVIII—XX веков).

Персоналии 
В XIV веке архидиаконом Абердина был поэт и историк Джон Барбур, а в начале XVI века директором Кингс-колледжа был шотландский историк Гектор Бойс. В Абердине провёл первые 10 лет жизни поэт Байрон.

Город также известен тем, что в нём в 1679 году родился знаменитый масон Джеймс Андерсон.

Города-побратимы 
Абердин является городом-побратимом следующих городов:
 
  Регенсбург, Германия (1955)
  Клермон-Ферран, Франция (1983)
  Булавайо, Зимбабве (1986)
  Ставангер, Норвегия (1990)
  Гродно, Беларусь (1990)
  Гомель, Беларусь (1990)
  Атырау, Казахстан (2003)

Примечания

Ссылки 
 Городской совет